Jardim dos Namorados (Maputo) - em Moçambique
 Parque Jardim dos Namorados - em Salvador, Brasil
 Praia Jardim dos Namorados - em Salvador, Brasil

Desambiguações de praias